Reindeer steht für:
 Operation Reindeer, südafrikanische Militärunternehmung
 Reindeer Lake, See in Saskatchewan und Manitoba, Kanada
 Reindeer Valley, Tal auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Reindeer River (Begriffsklärung)